The Eye (filme de 2002) - produção chinesa dos irmãos Pang
 The Eye (filme de 2008) - terror estrelado por Jessica Alba
 The Eye (álbum de King Diamond) - de 1990

Veja também 
Eye

Desambiguação